Moreno est un nom d'origine hispanique signifiant « brun » ou « bronzé » selon que le verbe est ser ou estar (en espagnol, ser désigne un état permanent/définitif ; donc ser moreno « être brun », estar désigne un état provisoire, donc estar moreno « être bronzé »). Féminin morena. Il s'agit du quinzième patronyme le plus répandu en Espagne. C'est aussi un nom de lieu. Étymologiquement, il est dérivé de l'adjectif moro qui signifie « maure ».

Patronyme 

 Adrià Moreno (1991-), coureur cycliste espagnol.
 Alberto Moreno Pérez (1992-), footballeur espagnol.
 Alessandro Moreno (1973-), joueur de rugby à XV argentin.
 Álex Moreno (1993-), footballeur espagnol.
 Alexa Moreno (1994-), gymnaste artistique mexicaine.
 Andrés Moreno (1962-), guitariste espagnol de flamenco.
 Antonio Moreno (1887-1967), acteur hispano-américain.
 Antonio Alos Moreno (1912-1980), sculpteur espagnol.
 Camila Moreno (1985-), auteure-compositrice-interprète rock et traditionnelle chilienne.
 Carla Moreno (1976-), triathlète brésilienne.
 Carlos Martínez Moreno (1917-1986), écrivain uruguayen.
 Chino Moreno (1973-), chanteur américain.
 Daniel Moreno (1981-), coureur cycliste espagnol.
 Édouard Jacques Louis Moreno (dit Petit) (1812-1884), général de brigade (Infanterie), grand officier de la Légion d’honneur.
 Élisabeth Moreno (1970-), dirigeante d'entreprise et femme politique franco-capverdienne.
 Emilio Moreno (19?-), violoniste, altiste, musicologue et chef d'orchestre espagnol.
 Emmanuel Yehouda Moreno (1971-2006), militaire des forces spéciales de Tsahal.
 Erika Sanz Moreno (1980-), actrice et danseuse espagnole.
 Esteban Moreno (1968-), chorégraphe, danseur, professeur et producteur argentin.
 Federico Moreno Torroba (1891-1982), compositeur espagnol.
 Francisca Moreno (1978-), joueuse de rugby à XV espagnole.
 Francisco Moreno (1852-1919), naturaliste et explorateur argentin.
 Gabriel García Moreno (1825-1874), homme politique équatorien.
 Gerard Moreno (1992-), footballeur espagnol.
 Gladys Moreno Cuéllar (1933-2005), chanteuse bolivienne.
 Ismael Moreno Pino (1927-2013), avocat, diplomate et écrivain mexicain.
 Iván Moreno (1996-), coureur cycliste espagnol.
 Jacob Levy Moreno (1889-1974), psychiatre et éducateur américain.
 Javier Moreno (1984-), coureur cycliste espagnol.
 Jean-Pierre Moréno (1961-), arbitres de handball français.
 
  (1956-), linguiste espagnol.
 Juan Manuel Moreno Bonilla (1970-), homme politique espagnol, président de la Junte d'Andalousie depuis 2019.
 Don Juan Moreno y Herrera Jimenez, est le nom de baptême de Jean Reno (1948-), acteur français.
 Júnior Moreno (1993-), footballeur international vénézuélien.
 Kika Moreno (1997-), footballeuse internationale vénézuélienne.
 Lenín Moreno (1953-), homme politique équatorien et président de l'équateur de 2017 à 2021.
 Liza Moreno (19?-), actrice philippine.
 Lucien Moreno (1963-), guitariste français de jazz manouche.
 Luis Moreno (1981-), footballeur panaméen.
 Manuel Pizarro Moreno (1951-), homme politique espagnol.
 Manuel Jiménez Moreno (1902-1967), matador espagnol.
 Manuel Moreno (1782-1857), homme politique, diplomate et scientifique argentin.
 Manuel Moreno Barranco (1932-1963), écrivain espagnol
 Marc Moreno (1968-), dessinateur de bandes dessinées français.
 Marguerite Moreno (1871-1948), actrice française.
 María Moreno (19?-), karatéka espagnole.
 Mariano Moreno (1778-1811), homme politique et journaliste argentin.
 Mariano Moreno García (1865-1925), photographe espagnol.
 Mario Moreno (1911-1993), acteur comique mexicain.
 Miguel Yuste Moreno (1870-1947), compositeur, clarinettiste et professeur espagnol.
 Muriel Moreno (1963-), chanteuse française.
 Nahuel Moreno (1924-1987), homme politique argentin.
 
 Paolo Moreno (1934-2021), archéologue et historien de l'art italien.
 Patricia Moreno (1988-), gymnaste artistique espagnole.
 Pedro Antonio Herrera Moreno (1986-), coureur cycliste colombien.
 Pierre Moreno (1899-1965), acteur français.
 Rémi Moreno Flores (1988-), tireur sportif français.
 Rita Moreno (1931-), actrice portoricaine.
 Robert Moreno (1977-), entraîneur espagnol de football.
 Roberto Moreno (1959-), pilote de Formule 1 brésilien.
 Roland Moreno (1945-2012), inventeur français.
 
 Sandra Moreno (1978-), comédienne française, fille de Jean Reno.
 Santiago Moreno (2000-), footballeur colombien.
 Sergi Moreno (1987-), footballeur international andorran.
 Sergi Mingote Moreno (1971-2021), alpiniste et homme politique catalan.
 Servando Cabrera Moreno (1923-1981), peintre cubain
 Tressor Moreno (1979-), footballeur colombien.
 Yipsi Moreno (1980-), athlète cubaine.
 Zión Moreno (1995-), actrice américaine.
 Zully Moreno (1920-1999), actrice argentine.

Pseudonyme 

 Dario Moreno (1921-1968), compositeur et chanteur turc francophone.
 Moreno (1954-), un des nombreux pseudonymes du chanteur italien Ken Laszlo.
 Moreno (Moreno Donadoni, né en 1989), un rappeur italien.
 Tomás Hernández Burillo dit Moreno (1930-1982), footballeur espagnol.
 João Miguel da Cunha Teixeira dit Moreno (1981-) footballeur portugais.

Toponymes

Moreno, ville de la province de Buenos Aires.
 Moreno, partido de la province de Buenos Aires.
 Glacier Perito Moreno, situé dans le Parc National Los Glaciares, en Argentine.
 Parc national Francisco P. Moreno, en Argentine.
 Perito Moreno, localité de Patagonie.

Moreno, municipalité de l'État du Pernambouc, au Brésil

Lagos de Moreno, municipalité de l'État de Jalisco (Mexique).

Biologie 
 Moreno est un genre d'araignées.

Divers 
 Azúcar Moreno, groupe musical espagnol.
 Jardins Moreno à Bordighera en Italie.

Notes et références 

Patronyme hispanique
Patronyme séfarade